Captains Courageous (boek), een boek van Rudyard Kipling uit 1897
 Captains Courageous (film), een op dat boek gebaseerde film uit 1937